Чайковська Анна Михайлівна (1934 — 2007) — радянська шахістка.
 Чайковська Валерія Вікторівна (нар. 1947) — артистка Київського театру юного глядача на Липках, народна артистка України (2016).
 Чайковська-Козицька Марія (1878 — 1963) — польська художниця.
 Чайковська Марія (нар. 1991) — українська співачка, піаністка, композиторка.
 Чайковська Марія Костянтинівна (нар. 1945) — російсько-українська віолончелістка. Заслужена артистка Української РСР (1969). Народна артистка Російської Федерації (2006).
 Чайковська Наталія Юріївна (1860—1938) — українська громадська діячка. Дружина Андрія Яковича, мати Андрія, Богдана та Миколи Чайковських.
 Чайковська Олена Анатоліївна (нар. 1939) — радянський і російський тренер з фігурного катання.

Див. також 
 Чайковська вулиця (Харків)
 Чайковський
Польські прізвища
Українські прізвища
Російські прізвища